Колотий — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Колотий, Александр Ильич (1920—1983) — советский военачальник, генерал-майор.
 Колотий, Наталья Александровна (род. 1939) — советская и российская шахматистка.
 Колотий, Николай Петрович (1913—1985) — советский государственный деятель, депутат Верховного Совета УССР 8-9-го созывов.